Зеленцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Зеленцово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Зеленцово — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Зеленцово — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Зеленцово — село в Вачском районе Нижегородской области.
 Зеленцово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Зеленцово — деревня в Кашинском районе Тверской области.